Кубок Германии по футболу () — ежегодное соревнование для немецких футбольных клубов, проводимое с 1935 года Немецким футбольным союзом. Второй по важности национальный турнир после Бундеслиги.

Формат проведения турнира 
Свою историю розыгрыш Кубка Германии начинает с 1935 года, когда рейхсминистр спорта Ханс фон Чаммер унд Остен организовал первый розыгрыш кубка Германии. Тогда этот турнир назывался Кубок Чаммера ().

Начиная с 1982 года игры проводятся в один раунд. Если по итогам 90 минут сильнейшего выявить не удается, то назначается дополнительное время, а следом серия пенальти.

На сегодняшний день в турнир автоматически попадают 40 команд (18 клубов 1-й Бундеслиги, 18 клубов 2-й Бундеслиги и 4 лучших команды 3-й Лиги). 24 места достаются, как правило, победителям кубков региональных федераций. Во время посева команды делятся на две корзины (по 32). В первой корзине располагаются все команды 1-й Бундеслиги и 14 лучших команд 2-й по итогам прошлого сезона. Во второй корзине — все остальные. Дома играют команды из второй корзины. 

Перед жеребьевкой второго раунда команды снова делятся на две корзины, при этом в первой располагаются команды 1-й и 2-й лиги. Дома снова играют команды из второй корзины. Жеребьевка остальных раундов турнира проводится по иному принципу: все команды оказываются в одной корзине, пары составляются слепым жребием. Однако команды из лиг ниже 2-й играют свои матчи дома против клубов из 1-й и 2-й лиг. Финал турнира проходит с 1985 года на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

Кубок Германии на сегодняшний день является достаточно доходным соревнованием. Общий призовой фонд составляет более 38 миллионов евро. Обладатель Кубка Германии получает 4,5 миллиона евро только бонусом от телетрансляций. Каждый клуб, достигший 2-го раунда, получает около 250 тысяч евро, а при попадании в третий — порядка 500 тысяч евро благодаря прибыли от трансляций.

Финалы

Список победителей

См. также 
 Кубок ГДР по футболу

Примечания

Ссылки 
 DFB Pokal Оф сайт Кубка Германии DFB
  League321.com — National cup results
 

Футбольные соревнования в Германии